UEFA Liga prvaka 2002./03. bilo je 48. izdanje najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja. Ovo je ujedno 11. sezona obnovljenog formata iz 1992. Prvakom je postao Milan, koji je u finalu na jedanaesterce pobijedio Juventus, prvom talijanskom finalu Kupa/Lige prvaka, i osvojio šesti naslov prvaka, prvi u devet godina. Manchester Unitedov Ruud van Nistelrooy je ponovo postao najboljim strijelcem sezone, postigavši 12 pogodaka u dvije runde natjecanja po skupinama i četvrtfinalu, uz napomenu da je postigao i dodatna dva pogotka u kvalifikacijama.

Kvalifikacije

Prvo pretkolo

|}

Drugo pretkolo

|}

Treće pretkolo

|}

Prva runda natjecanja po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Druga runda natjecanja po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi dio natjecanja

Četvrtfinale
Prv utakmice igrane su 8. i 9. travnja, a uzvrati 22. i 23. travnja 2003.

|}

Polufinale
Prvi susreti odigrani 6. i 7. svibnja 2003., a uzvrati su igrani 13. i 14. svibnja.

|}

Finale

Najbolji strijelci

Izvor: Najbolji strijelci - UEFA.com

Vanjske poveznice
 Sezona 2002./03. na UEFA.com

2002./03.